Marozzo steht für:

 Marozzo (Provinz Ferrara), ein Dorf in der italienischen Provinz Ferrara 

Marozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Marozzo (1484–~1550), italienischer Fechtmeister